Italiensk kan syfta på

 Italiensk – del av landet som bildades 1861, se Italien
 Italienska - ett romanskt språk som är officiellt språk i Italien och delar av Schweiz
 Italienare – ett folkslag på Apenninska halvön som härstammat från Italiker
 Italienska köket – den typiska kokkonst som utvecklats i Italien

Se även
 Apenninska halvön – Italienska halvön, en halvö i Medelhavet som i dag utgör huvuddelen av republiken Italien men som behärskades helt eller delvis av många olika stater innan 1861